Лапата (Ялтинська яйла) - гора в Криму, Ялтинська яйла.
 Лапата (відріг Куроча) - гора в Криму, відріг гори Куроча. 
 Лапата-Богаз — гірська стежка з нп Ай-Василь (тепер Ялта) на Ялтинську яйлу .
 Лапата-Хая - гора в Криму.